Ел Бакатете има више значења:

 Ел Бакатете, Сан Паскуал (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Бакатете (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику